Malche steht für:

Orts- und Flurnamen

 die südlichste Bucht des Berliner Tegeler Sees, siehe Kleine Malche
 die nördlichste Bucht des Berliner Tegeler Sees, siehe Großer Malchsee (oft auch: Große Malche)
 den ehemaligen Namen der hessischen Gemeinde Malchen
 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Giffoni Sei Casali

Personen

 Albert Malche (1876–1956),  Schweizer Pädagoge und Politiker 
 Brigitta Malche (* 1938), schweizerisch-österreichische Künstlerin

Sonstiges
 die Schwestern- und Bruderschaft der Malche, eine evangelische Kommunität mit Sitz in Bad Freienwalde (Oder)
 das Theologisch-pädagogische Seminar Malche in Porta Westfalica
 Liedtitel Malche, ach Malche, maach bloß kein Sätz des Verfassers von Heimat- und Karnevalsliedern Willi Ostermann

Siehe auch: Malchow